Nahmer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von der Nahmer (1866–1939), deutscher Kaufmann und Kammerfunktionär
 Alexander von der Nahmer (1832–1888), deutscher Industrieller
 Dieter von der Nahmer (* 1937), deutscher Historiker
 Paul von der Nahmer (1858–1921), deutscher Unternehmensleiter
 Peter Michael von der Nahmer (* 1977), deutscher Komponist
 Robert Philipp Nöll von der Nahmer (1899–1986), deutscher Finanzwissenschaftler und Politiker (FDP)

 Wolfgang von der Nahmer (1906–1988), deutscher Dirigent und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nahmerbach (kurz Nahmer), Nebenfluss der Lenne in Nordrhein-Westfalen